Christian Lauranson-Rosaz (1952-2016), historien médiéviste français ;
 Edoardo Giuseppe Rosaz (1830-1903), évêque italien, fondateur, bienheureux catholique ;
 Jean-Christophe Rosaz (né en 1961), compositeur français ;
 Mathieu Rosaz (né en 1975), auteur-compositeur-interprète français.